Молодіжна збірна США з хокею із шайбою () — національна молодіжна команда США, складена з гравців віком не більше 20 років, що представляє країну на міжнародних змаганнях з хокею із шайбою. Опікується командою асоціація Хокей США, команда входить до чільної шістки молодіжного світового хокею. Національна хокейна команда здобувала численні нагороди на чемпіонатах світу серед молодіжних команд.

Результати на чемпіонатах світу 

† Включає в себе одну перемогу в додатковий час (у попередньому раунді)
^ Включає одну поразку в додатковий час (у попередньому раунді)
* Включає одну перемогу в додатковий час (в плей-оф раунді)
+ Включає в себе одну поразку в додатковий час (в плей-оф раунді)

Склад команди 
Склад гравців на молодіжному чемпіонаті світу 2015.

Воротарі

Захисники

Нападники

Тренерський штаб

Посилання 
 Офіційний сайт «USA Hockey»  
 Збірна США з хокею із шайбою  

Хокей у США
США